Termenul „ Via mala” se poate referi la:

 Via Mala, chei pe cursul Rinului Posterior, la sud de Thusis, Elveția
 Via Mala (roman), scris de John Knittel
 Via Mala (1948), transpunerea pe ecran al romanului în anul 1948
 Via Mala (1961), transpunerea pe ecran al romanului în anul 1948